Ewald Kasperczyk (1914-1980) − polski ksiądz katolicki, proboszcz w Jedłowniku
 Janusz Edward Kasperczyk (ur. 1954) − polski naukowiec specjalizujący się w chemii polimerów
 Jędrzej Kasperczyk (ur. 1968) – polski hokeista obecnie występujący w niemieckim klubie Icefighters Leipzig
 Ludwik Kasperczyk (1885-1949) − polski kapłan, franciszkanin, prowincjał
 Marian Kasperczyk − polski malarz
 Robert Kasperczyk (ur. 1967) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika oraz trener piłkarski